Die Liste der Mannschaftskader der Eliteserien (Schach) 2010/11 enthält alle Spieler, die für die norwegische Eliteserien im Schach 2010/11 gemeldet waren sowie deren Einzelergebnisse.

Allgemeines 

Pro Mannschaft konnten maximal 20 Spieler gemeldet werden, allerdings schöpften nicht alle Vereine das Kontingent komplett aus. Der Asker Schakklubb meldete nur 12 Spieler, SOSS 17. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Porsgrunn Team Buer, der Moss Schakklub und SOSS setzten je 8 Spieler ein, während bei der Oslo Schakselskap insgesamt 13 Spieler mindestens einen Wettkampf bestritten. Insgesamt kamen 98 Spieler zum Einsatz, von denen 23 an allen Wettkämpfen teilnahmen.
Die beiden punktbesten Spieler spielten für Porsgrunn Team Buer: Kjetil Lie erreichte 8,5 Punkte aus 9 Partien, Geir Sune Tallaksen Østmoe 8 Punkte aus 9 Partien. Auf 7,5 Punkte aus 9 Partien brachte es Odd Martin Guttulsrud (Schakklubben av 1911), je 7 Punkte aus 9 Partien erzielten Guttulsruds Mannschaftskollege Torstein Bae sowie der für die Trondheim Sjakkforening spielende Mihajlo Stojanović.
Toan Thanh Pham (Akademisk Sjakklubb Oslo) gewann bei seinem einzigen Einsatz und erreichte damit als einziger Spieler in dieser Saison 100 %.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2010); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2010), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2010; AZE = Aserbaidschan, BUL = Bulgarien, DEN = Dänemark, ENG = England, FIN = Finnland, GER = Deutschland, IRQ = Irak, LAT = Lettland, LTU = Litauen, NOR = Norwegen, ROU = Rumänien, SRB = Serbien, SWE = Schweden, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Oslo Schakselskap

Porsgrunn Team Buer

Schakklubben av 1911

Bergens Schakklub

Asker Schakklubb

Akademisk Sjakklubb Oslo

Moss Schakklub

SOSS

Nordstrand Sjakklubb

Trondheim Sjakkforening

Weblinks 
 Saisonübersicht beim Norwegischen Schachverband (norwegisch)
 Ergebnisse bei turneringsservice.sjakklubb.no

Schach (Norwegen)
Schach 2010
Schach 2011
Eliteserien Schach 2010